Серки  — топоним:

Беларусь 
 Серки — деревня, Лидский район, Гродненская область
 Серки — деревня, Слонимский район, Гродненская область

Россия 
 Серки — деревня в Демянском районе Новгородской области
 Серки — река в Якутии, приток реки Линде